Вапня́рка — название населённых пунктов.

Украина 
 Вапнярка — посёлок городского типа в Томашпольском районе Винницкой области.
 Вапнярка — село в Лиманском районе Одесской области.
 Вапнярка — село в Раздельнянском районе Одесской области.